Байонет Б — советское название байонета с накидной гайкой, разработанного для среднеформатного фотоаппарата «Praktisix» в 1956 году, и получившего дальнейшее развитие в зеркальных камерах «Pentacon Six». Международное обозначение «P6» является сокращением этого названия.

Байонет С — более новое название (синоним) Байонета Б, которое используется вне русскоговорящего coобщества. Байонет использован также в фотоаппаратах «Exakta 66», разработанных в Западной Германии на основе «Пентакона Сикс».
В СССР производилась большая линейка фотокамер среднего формата с этим байонетом. Завод Арсенал (Киев) производил камеры «Киев-6С», «Киев-60», «Киев-88CM», «Киев-88С», в малом количестве выпущен автоматический «Киев-90». С этим байонетом известны также бренды тюнинговых компаний Hartblei и ARAX.

Киевским заводом «Арсенал» до 2008 года производился ряд объективов с байонетом Pentacon Six к среднеформатной камере «Киев-88CM».

 Тип крепления: байонет с накидной гайкой (кольцом)
 Количество лепестков байонета: 3
 Рабочий отрезок: 74,10 мм
 Стандартный размер кадра: 6×6 см

По сравнению с 35-мм плёнкой, объектив имеет бо́льшую площадь получаемого кадра, поэтому угол изображения объектива для фотоаппарата с байонетом Б должен рассчитываться исходя из диагонали кадра в 85 мм, против 43 мм (у 35-мм плёнки).

Например, для объектива CZJ Flektogon 50/4 на фотоаппарате с байонетом Б угол изображения: 

а для 35-мм плёнки: 

Объектив с таким фокусным расстоянием является широкоугольным для фотоаппарата с байонетом Б и нормальным для фотоаппарата с 35-мм плёнкой.

Фотоаппараты

Объективы 

Примечание: в таблице использовано несколько иллюстраций аналогичных объективов с байонетом В. К сожалению, Википедия не располагает нужными фотографиями.

Для установки объективов требуется участие обеих рук, поэтому их смена на весу вызывает небольшие затруднения.

Сравнение с креплениями других производителей

Переходники 

Если рабочий отрезок некоторого фотоаппарата меньше рабочего отрезка байонета Б, то это открывает теоретическую возможность изготовления переходника для этого фотоаппарата для получения возможности использования на нём объективов с байонетом Б (см. таблицы объективов выше).

Существует ряд переходников отечественного и иностранного производства с байонета Б на другие типы креплений.

Ссылки 
 Описание на Camerapedia.org
 Частное тестирование объективов

Примечания 

Байонеты
Появились в 1957 году в СССР
Продукция киевского завода «Арсенал»